Die Bezeichnung Palais Kranz führen in Wien Palais an zwei Standorten:

 Palais Kranz (Argentinierstraße)
 Palais Kranz (Liechtensteinstraße)